San Pietro Martire steht für:

 italienischer Name des heiligen Petrus von Verona

Kirchen:
 San Pietro Martire (Tirano)
 San Pietro Martire (Verona)